Oosterburen (Eemsdelta), een buurtschap in de Groningse gemeente Eemsdelta
 Oosterburen, plaatselijke naam (Aisterbun) voor het dorp Schiermonnikoog.